Walkerville, ville sud-africaine de la municipalité de Midvaal ;
 Walkerville, ancienne ville canadienne d'Ontario, aujourd'hui quartier de Windsor ;
 Walkerville, village américain situé dans le Michigan ;
 Walkerville, ville américaine du Montana.